Texas puede referirse a:

 Texas, estado de los Estados Unidos.
 Texas, provincia del virreinato de Nueva España.
 Texas, provincia y estado de la primera República Mexicana.
 República de Texas, estado independiente en Norteamérica, que existió entre 2 de marzo de 1836 y 29 de diciembre de 1845.
 Texas, área no incorporada en el estado estadounidense de Nueva York.
 Texas, pueblo situado en el condado de Marathon, en el estado de Wisconsin.
 Texas, condado situado en el estado de Misuri.
 Texas, condado situado en el estado de Oklahoma.
 Texas, pueblo situado en el estado de Queensland, Australia.
 Texas, grupo musical del Reino Unido.
 Texas, forma de vestir y de estilo en las pandillas de Nuevo León.
 Texas, película de 1966.
 Texas, episodio de Bob Esponja.